Пара Габриэлла Эндрюс / Тейлор Таунсенд — победительница турнира.

Общая информация 
Американка Тейлор Таунсенд стала первой с 2010 года теннисисткой, которой покорились три турнира Большого шлема за один сезон (впервые в истории подобных соревнований для этого ей пришлось выиграть турниры в Австралии, Великобритании и США).

Впервые с 1997 года американская мононациональная пара смогла выиграть свой домашний турнир Большого шлема (тогда это сделали Марисса Ирвин и Александра Стивенсон). Впервые с 1992 года подобным парам покорилось два соревнования серии за сезон (тогда это сделали Линдсей Дэвенпорт и Николь Лондон).

Посев 

  Анна Данилина /  Елизавета Куличкова (Полуфинал)
  Белинда Бенчич /  Петра Убералова (Финал)
  Франсуаза Абанда /  Сачия Викери ''(Четвертьфинал)
  Габриэлла Эндрюс /  Тейлор Таунсенд (Титул)

<li>  Элизе Мертенс /  Катерина Синякова (Второй раунд)
<li>  Беатрис Аддад Майя /  Лаура Пигосси (Второй раунд)
<li>  Ана Конюх /  Адрияна Лекай (Второй раунд)
<li>  Антония Лоттнер /  Катинка фон Дайхманн (Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
США